Oros hat folgende Bedeutungen:
 Oros (Grammatiker), griechischer Grammatiker der Spätantike
 Oros (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra
 Oros (Berg), höchste Erhebung der griechischen Insel Ägina
 Orales osmotisches System, eine Retardarzneiform
 Orós, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Ceará
 Oros (König von Troizen), Gestalt der griechischen Mythologie

Oros ist der Familienname folgender Personen:
 Cristian Oros (* 1984), rumänischer Fußballspieler
 Nathalie Oros (* 1990), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 L’Oros
 Orosz
 Oroz
 Orosch
 Orosh